Inoda ist der Familienname folgender Personen:

 Shigeru Inoda, japanischer Astronom

Inoda steht außerdem für:

 (5484) Inoda, ein Asteroid des Hauptgürtels